О!:
 О! — киргизский мобильный оператор.
 О! — российский детский телеканал.

См. также 
 О.